Мессо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эстиссак. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10240.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 13 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 430 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 279 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 220 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 220 активных работали 202 человека (111 мужчин и 91 женщина), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 59 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об